Херцеговина, географска и историјска област у Босни и Херцеговини
 Источна Херцеговина, географска област у источном делу Херцеговине
 Западна Херцеговина, географска област у западном делу Херцеговине
 Северна Херцеговина, географска област у северном делу Херцеговине
 Јужна Херцеговина, географска област у јужном делу Херцеговине
 Средишња Херцеговина, географска област у средишњем делу Херцеговине
 Приморска Херцеговина, односно Херцеговачко приморје (историјска област)
 Херцеговина Светог Саве, средњовековна српска држава у 15. веку
 Санџак Херцеговина, турска административна јединица од 15. до 19. века
 Ејалет Херцеговина, турска административна јединица у 19. веку
 Стара Херцеговина, део Херцеговине прикључен Црној Гори (1878)
 САО Херцеговина, српска аутономна област на подручју Херцеговине (1991)
 Херцеговина (Република Српска), део Херцеговине у саставу Републике Српске
 херцеговина, односно херцештво — назив за покрајину или државу на чијем се челу налази владар или управитељ са титулом херцега

Види још 
 Епархија захумско-херцеговачка и приморска
 Херцеговачко-неретвански кантон
 Западнохерцеговачки кантон
 Херцеговачки устанак (вишезначна одредница)
 Босна (вишезначна одредница)